Green Creek steht für:

Fließgewässer:
 Green Creek (Viktorialand) im Viktorialand, Antarktika
 Green Creek (King George Island) in den Südlichen Shetlandinseln, Antarktika
 Green Creek (Fitzroy River), Nebenfluss des Fitzroy River in Queensland, Australien
 Green Creek (Sandusky River), Nebenfluss des Sandusky River in Ohio, Vereinigte Staaten
 Green’s Creek (Ottawa River), Nebenfluss des Ottawa River in Ontario, Kanada

Orte:
 Green Creek (Virginia) im Cumberland County

Siehe auch:
 Green Creek Township